A 21 325-ös számú mellékút egy rövid, alig negyed kilométeres hosszúságú, öt számjegyű mellékút Nógrád vármegyében, Bánk településen.

A 2115-ös útból ágazik ki, annak a 3+750-es kilométerszelvénye közelében, kelet felé. A Lókos-patakkal párhuzamosan halad, Vasút utca néven, és a jelenleg használaton kívül álló Diósjenő–Romhány-vasútvonal egykori bánki vasúti megállóhelyénél ér véget. Teljes hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 254 méter.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 23. 

21325